L'Empereur de l'espace (Captain Future and the Space Emperor), roman d'Edmond Hamilton, publié en 1940
 L'Empereur de l'espace, dessin animé tiré du roman, réalisé par Toei Animation en 1978